Ashby, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Ashby (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Fort Ashby, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.